Héas peut désigner :

 le hameau de Héas, sur la commune de Gèdre, dans le département des Hautes-Pyrénées (France) ;
 la vallée de Héas, une vallée des Pyrénées où se situe le hameau ;
 la hourquette de Héas, un col fermant la vallée ;
 le gave de Héas, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent du gave de Gavarnie.

Voir aussi